Purusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Purusaari (ö i Norra Österbotten), Uleåborg, 
 Purusaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 
 Purusaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Purusaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 

Robotskapade Finlandförgreningar